I Married Wyatt Earp, en anglais, signifie « J'ai épousé Wyatt Earp » et est le titre : 
des  de  éditées par Glenn G. Boyer
d'un téléfilm réalisé par Michael O'Herlihy et diffusé en 1983, avec Marie Osmond.